Археологічний комплекс «Караул-Оба»
 Гірський масив Караул-Оба
 Караул-Оба (гора)

Література
 Атлас туриста "Горный Крым" /Д.И.Тихомиров, Д.В.Исаев. К.: ГНПП "Картографія", 2010. - 112 с.